Gazinocyon (Газинокион — „газинов пас”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Gazinocyon.

Временска распрострањенст рода Gazinocyon унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке